La denominación «Sagrado Corazón» puede referirse a:

Religión

Devociones 
 Sagrado Corazón de Jesús, devoción del corazón físico de Jesús de Nazaret como símbolo de amor divino.
 Sagrado Corazón de María o Inmaculado Corazón de María  (latín: cor immaculatum''), devoción.
 Nuestra Señora del Sagrado Corazón, devoción.

 Edificaciones 
 Iglesia del Sagrado Corazón, 
 Catedral del Sagrado Corazón, 
 Basílica del Sagrado Corazón, 

 Monumentos 
 Monumento al Sagrado Corazón, 

 Órdenes y congregaciones religiosas 
 Congregación de los Sagrados Corazones, orden religiosa (abreviatura SS.CC.).
 Hermanas de San José del Sagrado Corazón de Jesús, orden religiosa femenina.
 Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, orden religiosa femenina (abreviatura H.S.C.).
 Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, asociación clerical (abreviatura S.O.D.).
 Hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, orden religiosa femenina (abreviatura F.D.N.S.C.).
 Hermanos del Sagrado Corazón, congregación religiosa.
 Misioneras del Sagrado Corazón, orden religiosa femenina.
 Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, orden religiosa masculina.
 Padres del Sagrado Corazón de Jesús de Bétharram, orden religiosa.
 Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, orden religiosa, conocida también como los Dehonianos (abreviatura S.C.I.).
 Siervas del Sagrado Corazón de Jesús, orden religiosa (abreviatura S.C.J.).
 Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús, orden religiosa (abreviatura R.S.C.J.).
 Congregación de los religiosos del Sagrado Corazón de Jesús , también llamados «Padres timonianos», orden religiosa (abreviatura S.C.J.).
 Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús , Instituto religioso, de Derecho pontificio, aprobado por Juan Pablo II el 10-6-1979, fue fundado en México

 Toponimia 
Divisiones administrativas
 Sagrado Corazón, en Bilbao, España.
 Sagrado Corazón, localidad de Chiapas, México.
 Sagrado Corazón, sub-barrio de Santurce, San Juan, Puerto Rico.
 Sagrado Corazón, estación de Tren Urbano en San Juan, Puerto Rico (:w:en).
Orografía
 Pico del Sagrado Corazón, cumbre del Macizo de Ándara, en los Picos de Europa, España.

 Instituciones 
 Colegio Sagrado Corazón, 
 Universidad del Sagrado Corazón''' en San Juan, Puerto Rico.

Sagrado Corazón de Jesús